

Cinema
 Senza un attimo di tregua (Point Blank) – film del 1967 diretto da John Boorman
 Point Blank – film del 2010 diretto da Fred Cavayé
 Point Blank - Conto alla rovescia (Point Blank) – film del 2019 diretto da Joe Lynch

Musica
 Point Blank – gruppo musicale statunitense
 Point Blank – album in studio dei Bonfire del 1989

Televisione
 Point Blank – serie televisiva del 2002

Altro
 Point Blank – videogioco sparatutto sviluppato dalla Namco nel 1994
 Point Blank – videogioco sparatutto sviluppato dalla Zepetto  nel 2008
 Point Blank – città statunitense nel Texas